Sonnenberg ist der Name folgender Gemeinden und Ortschaften:

in Deutschland:
 Sonnenberg (Brandenburg), Gemeinde im Landkreis Oberhavel, Brandenburg
 Sonnenberg (Braunlage), Ortsteil von Braunlage, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Chemnitz-Sonnenberg, Stadtteil von Chemnitz, Sachsen
 Sonnenberg (Dersenow), Wohnplatz von Dersenow, Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Sonnenberg (Grambow), Ortsteil der Gemeinde Grambow, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern
 Sonnenberg (Gummersbach), Stadtteil von Gummersbach, Nordrhein-Westfalen
 Sonnenberg (Pfedelbach), Wüstung im Ortsteil Oberohrn der Gemeinde Pfedelbach, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg
 Sonnenberg (Pforzheim), Ortsteil von Pforzheim, Baden-Württemberg
 Sonnenberg (Schirgiswalde-Kirschau), Ortsteil von Kirschau, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Sonnenberg (Stuttgart), Stadtteil im Stadtbezirk Möhringen von Stuttgart, Baden-Württemberg
 Sonnenberg (Uttenweiler), Ortsteil der Gemeinde Uttenweiler, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Sonnenberg (Vechelde), Ortsteil von Vechelde, Landkreis Peine, Niedersachsen
 Wiesbaden-Sonnenberg, Stadtteil von Wiesbaden, Hessen
 Sonnenberg-Winnenberg, Ortsgemeinde im Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Sonnenberg (Wipperfürth), Ortsteil von Wipperfürth, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Sonnenberg (Wuppertal), Ortslage im Wohnquartier Schrödersbusch, Wuppertal-Vohwinkel, Nordrhein-Westfalen

in Österreich:
 Sonnenberg (Gemeinde Wilhelmsburg), Ortsteil von Wilhelmsburg, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich

in der Schweiz:
 Sonnenberg (Winterthur), Quartier im Stadtkreis Seen in Winterthur, Kanton Zürich
 Streusiedlung auf der Montagne du Droit im Schweizer Jura, Kanton Bern
 Sonnenberg (Kriens), Hügel als Ausläufer des Pilatus zwischen Luzern und Kriens

in Polen:
 Krasna Góra (Niemodlin), Dorf in der Woiwodschaft Oppeln

in Russland:
 Pawlowo (Kaliningrad, Osjorsk), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Sonnenberg, Kreis Darkehmen (Angerapp)/Ostpreußen)

in Tschechien:
 Výsluní, Stadt im Erzgebirge, Region Ústecký, Bezirk Chomutov

Sonnenberg ist der Name folgender historischer Territorien:
 Grafschaft Sonnenberg in Vorarlberg, Österreich
 Herrschaft Sonnenberg, Teil der eidgenössischen Gemeinen Herrschaft Thurgau, siehe Schloss Sonnenberg

Sonnenberg ist der Name folgender Burgen und Schlösser:
 Burg Sonnenberg in Wiesbaden, Deutschland
 Burgruine Sonnenberg in Nüziders im Vorarlberg, Österreich
 Schloss Sonnenberg bei Stettfurt, Kanton Thurgau, Bezirk Frauenfeld, Schweiz

Sonnenberg oder Sonnenberge ist der Name folgender Erhebungen:

in Deutschland:
 Sonnenberg (Allgäuer Alpen) (), westlich vom Kleinwalsertal, Gemeinde Oberstdorf, Bayern
 Sonnenberg (Eifel) (), in der Nordeifel bei Heimbach, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Sonnenberg (Harz) (Großer, , und Kleiner Sonnenberg, ), im Harz bei Sankt Andreasberg, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Sonnenberg (Helden) (), im Mittelbigge-Bergland bei Helden (Attendorn), Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Sonnenberge (Jena) (), in Jena, Thüringen
 Sonnenberg (Starnberg) (), bei Starnberg, Oberbayern
 Sonnenberg (Untereichsfeld) (), im Untereichsfeld bei Seulingen, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Sonnenberg (Wöschbach) (), Waldberg im Kraichgau bei Wöschbach, Gemeinde Pfinztal, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg
 Sonnenberg (Unteres Mittelrheingebiet) (), im Oberwinterer Terrassen- und Hügelland der Rhein-Ahr-Terrassen im Unteren Mittelrheingebiet, zwischen Unkelbach und Bandorf (beide Remagen), Landkreis Ahrweiler, Rheinland-Pfalz
 Sonnenberg (Wasgau) (ca. ) mit der Reichsburg Trifels, bei Annweiler am Trifels, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Sonnenberg (Zittauer Gebirge) (), bei Jonsdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen

in Italien:
 Sonnenberg (Vinschgau), Südterrassen der Ötztaler Alpen, nördliche Talflanke des Vinschgaus, Südtirol

in Österreich:
 Sonnenberg (Leithagebirge) (ca. ) im Leithagebirge im Burgenland, Niederösterreich

in der Schweiz:
 deutscher Name des Jura-Höhenzugs Montagne du Droit (max. ) im Kanton Bern
 Sonnenberg (Kriens) (ca. ), Höhenzug bei Kriens, Littau und Luzern, Kanton Luzern
 Sonnenberg (Thal), Bezirk Thal, Kanton Solothurn

Sonnenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas von Sonnenberg (1472–1511), deutscher Adliger
 Beda Maria Sonnenberg (* 1966), deutscher Abt
 Constantius von Sonnenberg (1638–1691), von 1683 bis 1691 Bibliothekar des Klosters St. Gallen
 Else Sonnenberg (1879–1967), deutsche Autorin und Siedlerin
 Erich Liebermann von Sonnenberg (1885–1941), deutscher Kriminalpolizist
 Enrico Sonnenberg (1979–2015), deutscher Motorradrennfahrer
 Ewa Sonnenberg (* 1967), polnische Lyrikerin
 Franz von Sonnenberg (Großprior) (1608–1682), Schweizer Großprior des Johanniterordens
 Franz von Sonnenberg (1779–1805), deutscher Dichter
 Gregor Sonnenberg (* 1985), deutscher Bassist und Komponist

 Gus Sonnenberg (1898–1944), US-amerikanischer American-Football-Spieler und Wrestler
 Harald Sonnenberg, kanadischer Biochemiker
 Jonas Sonnenberg (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Martin Sonnenberg (* 1978), kanadischer Eishockeyspieler
 Max Liebermann von Sonnenberg (1848–1911), deutscher Offizier und Politiker (DSP, DSRP), MdR
 Otto IV. von Sonnenberg († 1491), deutscher Geistlicher, Bischof von Konstanz
 Sven Sonnenberg (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Ulrich Sonnenberg (* 1955), deutscher Übersetzer

Sonnenberg steht für:
 Sonnenbergbahn, Standseilbahn auf den Sonnenberg in der Schweiz
 Seilbahn Sonnenberg, Luftseilbahn von Naturns nach Unterstell im Vintschgau, Südtirol
 SHG-Kliniken Sonnenberg in Saarbrücken, siehe Saarland-Heilstätten
 Sonnenberg Verlag 

Siehe auch:
 Sonnenberger
 Sonnenborgh
 Sonnenburg
 Sonnberg
 Sonneberg (Begriffsklärung)
 Sonenberg